Тосио Мацуура (; ) — японский футболист и тренер. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1978 году после окончания университета Васэда Мацуура стал игроком «». Вместе с клубом завоевал Кубок лиги в 1980 году и Кубок Императора в 1981. С 1985 года команда занимала 2-е место в течение трех лет подряд и выиграла Кубок лиги в 1987. А Мацуура стал лучшим бомбардиром в сезонах 1986/87 и 1987/88. В 1991 году завершил игровую карьеру.

Выступления в сборной 
2 июня 1981 года Мацуура дебютировал за сборную Японии в матче против Китая. Он участвовал в матчах квалификации на Летние Олимпийские игры 1984 года. В 1986 году он был вызван в национальную сборную на Азиатские игры. В 1987 году он провел шесть матчей квалификации на Летние Олимпийские игры 1988 года, где забил 4 гола в ворота Непала. А встреча с командой Таиланда стала его последней игрой за национальную сборную. Всего Мацуура провел за Японию 22 матча и забил 6 голов.

Тренерская карьера 
В 1992 году после завершения игровой карьеры Мацуура стал тренером родного «Ниппон Кокан». Однако в конце сезона 1993 года клуб был расформирован, а Мацуура ушел в отставку.

Клубная статистика

Статистика за сборную

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Японии - 1986/87, 1987/88

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу